Список концепций и понятий, которые относятся к псевдонаучным в научных источниках.

Примечания

Литература 
 на русском языке

 Абачиев С. К. Подлинная наука и спекулятивная псевдонаука // Бюллетень «В защиту науки», 2008, вып. 3, стр. 56 — 76.
 Александров Е. Б. Проблемы экспансии лженауки.
 
 
 
 
 
 
 
 Баюк Д. Маленькая энциклопедия большой лженауки. Проект «Элементы».
 
 
 Болдачёв А. В. Научно о ненауке и немного о лженауке
 Быков Р. А. Паранаучные организации как феномен современного общества // Вестник Томского государственного университета, № 321 (апрель 2009)
 
 
 
  
 
 
 Волькенштейн М. В. Трактат о лженауке // Химия и жизнь. — № 10. — 1975.
 Гаташ В. Как отличить науку от лженауки // Зеркало недели, № 12 (487), 2004.
 
 
 
 
 Ефремов Ю. Н. Опасность лженауки
 Зализняк А. А. О профессиональной и любительской лингвистике // Наука и жизнь. — № 1-2. — 2009.
 Китайгородский А. И. Реникса. — 2-е изд. — М.: «Молодая гвардия», 1973. — 191 с.
  
 Конопкин А. М.. Когнитивные и социальные предпосылки псевдонауки // Диссертация на соиск. уч. степени канд. философских наук (09.00.01 — онтология и теория познания). Ульяновский государственный университет, 2010
 Корочкин Л. И. О роли науки и роли религии в формировании мировоззренческой парадигмы. Экскурс в биологию
 
 Кутателадзе С. Наука, псевдонаука и модная чепуха // «Наука в Сибири». — № 5 (2004).
 Кутателадзе С. Наука, псевдонаука и свобода // «Наука в Сибири». — № 38 (2005).
 
 
 
 
 Мигдал А. Б. Отличима ли истина от лжи? // «Наука и жизнь», № 1, 1982.
 
 
 
  (заархивированная копия)(копия на сайте Православие и мир), копия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Савинов С. Н. «Методология и систематика лженаук»
 
 
 
 
 
 
 Старокадомский П., Чугунов А., Натальин П. «О живой воде, внутреннем огне и медных трубах»
 
 
 
 
 
 Холтон Д. Что такое антинаука? // Вопросы философии. — № 2. — 1992.
 
 Чиков Б. Не всё так просто с лженаукой // «Наука в Сибири», № 1-2 (2586—2587), 11.01.2007 (бюллетень «В защиту науки», № 2, стр. 14-18). См. также ответ на статью Чикова — Кругляков Э. П. Лженаука — путь в средневековье //«Наука в Сибири» № 3 (2588) 18.01.2007 (бюллетень «В защиту науки», № 2, стр. 18—36).
 
 
 

 на других языках
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Science and Pseudo-Science // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2008 Edition), Edward N. Zalta (ed.).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Shermer M.'' Pseudoscience and Science // The Skeptic Encyclopedia of Pseudoscience, 2002. Vol. 1-2. ABC-CLIO. ISBN 978-1-57607-653-8
 
  
 
 

генетика
 
 
 
 
 

«официальная наука»
 
 
  (pdf на сайте Всенаука).

Ссылки 

 
 
 
  .
 

Научный скептицизм
Списки:Наука
Философия науки